Amerikai Egyesült Államok
Baltimore Township (Henry megye, Iowa)
Baltimore (Indiana)
Baltimore (Kalifornia)
Baltimore (Maryland)
Baltimore (Ohio)
Baltimore (Tennessee)
Baltimore (Vermont)
Baltimore megye, Maryland
Baltimore Hundred, Sussex megye, Delaware
Baltimore Town, Kalifornia
Baltimore Township (Michigan)
Knights Landing, Kalifornia, korábban Baltimore volt a neve
 Írország
Baltimore (Cork megye)
 Kanada
Baltimore (Ontario)

David Baltimore, Nobel-díjas amerikai virológus